Muttersohn bezeichnet

 Poil de carotte, 1894 veröffentlichter Roman des französischen Schriftstellers Jules Renard, im Jahr  1946 als Rotfuchs. Geschichte einer sonderbaren Familie und eines schwierigen Kindes in deutscher Sprache erschienen, 1987 als Muttersohn neu erschienen
 Der Muttersohn, Komödie des Theaterautors Florian Battermann
Siehe auch:
 Muttersöhnchen